112 steht für:

 das Jahr 112
 die Notrufnummer in Europa, siehe Euronotruf
 112 (Band), US-amerikanische Popband
 112 – Sie retten dein Leben, deutsche Fernsehserie (2008)

Siehe auch: